Тоболино — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Тоболино — прежнее название села Дербисек Сарыагашского района Туркестанской области.

Россия 
 Тоболино — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Тоболино — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.